Världsmästerskapet i innebandy för damer 1997 var det första världsmästerskapet i innebandy för damer och spelades mellan den 3 och 10 maj 1997 i Mariehamn och i Godby, Åland, Finland. Sverige vann finalen mot Finland med 4-2.

Bakgrund
I samband med mästerskapet togs världens första innebandyfrimärken fram av Ålands postverk. Det var VM-generalen Mats Adamczak som övertygade den åländska postens VD Torsten Wikstrand. Det var en av orsakerna varför Åland fick ordna det första världsmästerskapen för damer i innebandy.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

Källor
Resultaten på floorball.org
Grupp A på floorball.org
Grupp B på floorball.org
Slutställning och placeringsmatcher på floorball.org

Fotnoter

Externa länkar

1997 i Finland
Innebandysäsongen 1996/1997
Internationella innebandytävlingar i Finland
1997
Sport i Mariehamn